Mouries kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mouriès, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Grekland 

 Mouriés, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar